Бикини:

 Бикини — атолл в архипелаге Маршалловых островов, в результате проведения ядерных испытаний был сильно изменён.
 Бикини — открытый женский купальный костюм.
 «Бикини» — роман Януша Вишневского.
  — венгерская рок-группа, играющая хард-рок и поп-рок (осн. 1982).
В спорте:

 Бикини — краткое наименование спортивной дисциплины фитнес-бикини.

См. также 
 
 «Пекинское бикини»